

Відомі носії 
 Миколайчук Андрій Михайлович ( 1959) — український співак, автор і виконавець пісень «Піду втоплюся», «Підпільник Кіндрат» та ін.
 Миколайчук Валентин Віталійович (2001—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Миколайчук Дмитро Васильович (1993—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Миколайчук Іван Васильович (1941—1987) — український актор, режисер, сценарист (Тіні забутих предків, Вавилон-XX).
 Миколайчук Іван Маркович (1884—1942) — політичний діяч, член Центральної Ради УНР і Всеукраїнської ради селянських депутатів, представник Гайсинського повіту Подільської губернії. Есер, належав до Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР).
 Миколайчук Марія Євгенівна (1941—2023) — українська співачка, Народна артистка України, дружина Івана Миколайчука.
 Миколайчук Микола Іванович ( 1947) — педагог, диригент, керівник духових оркестрів, завідувач Відділом оркестрового диригування Миколаївського державного вищого музичного училища, Заслужений працівник культури України.
 Миколайчук Ніна Федорівна ( 1937) — українська письменниця і педагог.
 Миколайчук Олег Вікторович ( 1965) — український драматург, кіносценарист та журналіст.
 Миколайчук Олег Іванович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 8244 Миколайчук — астероїд головного поясу.
 Миколайчук-Фест

Українські прізвища
Прізвища на -ук